Кубок Кіпру з футболу 2012–2013 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул всьоме здобув Аполлон.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 січня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/23 січня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/30 січня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/30 січня 2013

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 лютого/6 березня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 лютого/13 березня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 лютого/6 березня 2013

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/13 березня 2013

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/17 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 

2012–2013
Кіпр
Кіпр